Les Alcélaphinés () sont une sous-famille de mammifères artiodactyles de la famille des Bovidés. Dans d'autres classifications, ils correspondent à la tribu Alcelaphini (Brooke in Wallace, 1876).

Classification

Espèces actuelles 
Liste des espèces selon ITIS :
 Connochaetes -- gnous
 Connochaetes gnou (Zimmermann, 1780) — gnou à queue blanche
 Connochaetes taurinus (Burchell, 1823) — gnou bleu
 Beatragus
 Beatragus hunteri — hirola
 Damaliscus (damalisques)
 Damaliscus lunatus — sassabi ou tsessebe
 Damaliscus korrigum
 Damaliscus superstes — Bangweulu tsessebe
 Damaliscus pygargus
 Alcelaphus, bubale
 Alcelaphus buselaphus — bubale roux
 Alcelaphus buselaphus buselaphus
 Alcelaphus buselaphus cokei
 Alcelaphus caama -- Bubale caama
 Alcelaphus lichtensteinii -- Bubale de Lichtenstein

On a élevé au rang d'espèce Damaliscus korrigum et Damaliscus superstes (Cotterill, 2003) qui étaient considérés comme des sous-espèces de Damaliscus lunatus.

Genres fossiles 
Listes des genres fossiles d'après Biolib :
 genre Awashia Vrba, 1997 †
 genre Damalacra Gentry, 1980 †
 genre Damalborea Gentry, 2010 †
 genre Damalops Pilgrim, 1939 †
 genre Maremmia Hürzeler & Engesser, 1976 †
 genre Megalotragus van Hoepen, 1932 †
 genre Numidocapra Arambourg, 1949 †
 genre Parabubalis Gromova, 1931 †
 genre Parmularius Hopwood, 1934 †

Phylogénie

Au sein de la famille

Dans la famille

Liens externes

Notes et références 

Sous-famille de mammifères (nom scientifique)